Владимир Кравец: Кравец, Владимир Алексеевич (1930—2011) — министр иностранных дел УССР (1984—1990).
 Кравец, Владимир Иосифович (1935—2022) — советский и украинский театральный художник и архитектор.
 Кравец, Владимир Петрович  (род. 1947) — ректор Тернопольского педагогического университета им. В. Гнатюка.
 Кравец, Владимир Сергеевич  (род. 1981) — украинский боксёр.